«Día»,  «Dia», o «Días»- puede referirse a:
Si se puede cambiar el contenido de una página diana

Ciencias 
 Día, lapso entre dos tránsitos de una estrella sobre el mismo meridiano de un cuerpo que lo orbita, para la relación entre el Sol y la Tierra es aproximadamente de 24 horas;
Día (contrapuesto a noche);
 Dia, satélite del planeta denominado Júpiter;

Dia 
 Dia, programa de diagramación de código abierto;
 Dia, cadena de supermercados de descuento;
 DIA, siglas de la Defense Intelligence Agency de los Estados Unidos de América, fundada en 1961;
 Dia, prefijo griego que significa a través de.
https://www.minecraft.net/es-es

Día 
 Día, personaje de la mitología griega; hija de Deyoneo;
 Día, otro personaje de mitología griega, hija de Licaón;
 Día, isla en el Mar Egeo.

Días 
 Días de vino y rosas, grupo de pop-rock español, también referido como "Días".
 Días de vino y rosas, película.